Jan Lenstra (1919-2010), een Nederlands voetballer
 Abe Lenstra (1920-1985), een Nederlands voetballer
 Hendrik Lenstra (1949), een Nederlands wiskundige
 Arjen Lenstra (1956), een Nederlands wiskundige